Oleh Mykhaïlovitch Matveyev () (né le  à Rostov-sur-le-Don en URSS, aujourd'hui en Russie) est un joueur de football ukrainien, qui jouait au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Rostov-sur-le-Don
Naissance en août 1970
Footballeur soviétique
Footballeur ukrainien
Joueur du Chakhtar Donetsk
Joueur du Metalurh Donetsk